Ohio es un estado de los Estados Unidos.

La palabra Ohio también puede hacer referencia a:
 Ohio (Nueva York), pueblo en el estado de Nueva York.
 Ohio (Illinois), localidad en el estado de Illinois.
 Río Ohio, un afluente del río Misisipi.
 Universidad de Ohio, una universidad pública localizada en Athens, Ohio.
 Territorio del Ohio, antiguo territorio de los Estados Unidos.
 Ohio City, barrio de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.
 Ohio City, villa en el condado de Van Wert, Ohio, Estados Unidos.
 Ohio (canción), canción protesta compuesta por el músico canadiense Neil Young.
 SS Ohio, un petrolero involucrado en la Operación Pedestal.
 ,  cinco buques de la Armada de los Estados Unidos.
 (439) Ohio, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Clase Ohio, una clase de submarinos de misiles balísticos.